Дими́трис Диаманти́дис (; родился 6 мая 1980 года в Кастории) — греческий профессиональный баскетболист, игравший на позиции разыгрывающего защитника.

Карьера 
С 14 лет Димитрис Диамантидис играл за команду из Кастории. В 19 лет он перешёл профессиональный клуб «Ираклис», где во время второго сезона стал игроком стартовой пятёрки. В составе «Ираклиса» впервые в сезоне 2003/2004 стал MVP греческого первенства по баскетболу.

С 2004 по 2016 года Димитрис Диамантидис защищал цвета клуба «Панатинаикос». В его составе он неоднократно выигрывал Евролигу, Кубок и чемпионат Греции по баскетболу, получал индивидуальные награды.

Димитрис Диамантидис выступал за сборную Греции на Олимпийских играх в 2004 и 2008 годах, становился чемпионом Европы (2005) и вице-чемпионом мира (2006)

Достижения 
 Девятикратный чемпион Греции (2005-2011, 2013-2014)
 Десятикратный обладатель Кубка Греции (2005-2009; 2012-2016)
 Трёхкратный чемпион Евролиги (2007, 2009, 2011)
Победитель турнира Акрополис (2002-2003, 2005-2008, 2010)
Лучший спортсмен Греции 2007
Лучший баскетболист Европы 2007
Лидер чемпионата Греции по количеству голевых передач (2141) и перехватов (785) за всю историю, по количеству игр (525), подборов (1948) и 3-х очковых попаданий (624) занимает 2 место, блок-шотов (228) - 5 место, набранных очков (4549) - 6 место
Лидер по количеству перехватов (434) за всю историю Евролиги, по голевым передачам (1255) занимает 2 место, по количеству игр (278) - 6 место, набранных очков (2495) - 11 место, подборов (969) - 14 место, 3-х очковых попаданий (372) - 8 место

Статистика в Евролиге

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте www.interbasket.net
 Профиль на сайте www.draftexpress.com
 Профиль на сайте www.euroleague.net
 Профиль на сайте Панатинаикоса
 Профиль на сайте Чемпионата мира 2010

Баскетболисты Греции
Игроки БК «Ираклис»
Игроки БК «Панатинаикос»
Игроки сборной Греции по баскетболу
Баскетболисты на летних Олимпийских играх 2004 года
Баскетболисты на летних Олимпийских играх 2008 года
Чемпионы Европы по баскетболу